Trbušnica je lahko:
 Trbušnica, Lazarevac (Srbija)
 Trbušnica, Loznica (Srbija)